Вьётан (; в дореволюционных источниках нередко именуется Вьетан;) — фамилия.

 Известные носители:

 Вьётан, Анри (1820—1881) — бельгийский скрипач и композитор, один из основателей национальной скрипичной школы.
 Вьётан, Жозефина (1815/6—1868) — австрийская пианистка, а впоследствии певица (сопрано) и организатор концертов.
 Вьётан, Люсьен (; 1828—1901) — французский пианист.
 Вьётан, Эрнст (; 1832—1896) — виолончелист, большую часть карьеры провёл в Англии.

См. также 
  — астероид.

Примечания